Ballongrankor (Cardiospermum) är ett släkte av kinesträdsväxter. Ballongrankor ingår i familjen kinesträdsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kinesträdsväxter